Schlegelmühle ist der Ortsname von

 Schlegelmühle (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Schlegelmühle (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern